Ромоло Биццотто (, 16 февраля 1925, Череа — 27 марта 2017, Турин) — итальянский футболист, играл на позиции полузащитника. По завершении игровой карьеры — футбольный тренер.

Карьера 
Как футболист наибольших успехов добился в составе «Ювентуса». Вместе со «старой синьорой» он дважды становился чемпионом Италии. Играл на позиции полузащитник. Также выступал и за другие команды Серии А: «Верону», СПАЛ и «Палермо». 

В 1948 году входил в состав сборной Италии, которая принимала участие в футбольном турнире на летних Олимпийских играх в Лондоне.

В качестве наставника долгие годы входил в тренерский штаб «Ювентуса». В мае 1972 году на одной из игр замещал в должности главного тренера команды чеха Честмира Выцпалека. Помимо этого, он самостоятельно возглавлял «Верону», «Римини», «Реджану» и «Реджину».

Достижения 
  Чемпионат Италии (2): 1949/50, 1951/52.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Transfermarkt

Футбольные тренеры Италии
Футболисты Италии
Игроки ФК «Аудаче Сан-Микеле»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК СПАЛ
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Каррарезе»
Игроки ФК «Луккезе»
Тренеры ФК «Эллас Верона»
Тренеры ФК «Римини»
Тренеры ФК «Реджана»
Тренеры ФК «Реджина»